Алмаст — топоним, относящийся к названиям объектов на севере Еревана:

 Алмаст — завод на севере Еревана
 Алмаст — названная по заводу платформа Южно-Кавказской железной дороги, открывшаяся 15 июля 2011 года
 Алмаст — опера А. А. Спендиарова